Kwemoi ist der Familienname folgender Personen:

 Rodgers Kwemoi (* 1998), kenianischer Langstreckenläufer
 Ronald Kwemoi (* 1995), kenianischer Mittelstreckenläufer